La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball féminin se déroule du 29 juin au  à San Juan à Porto Rico.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 11 et 12 

|}

Places 9 et 10 

|}

Places 7 et 8 

|}

Places 5 et 6 

|}

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Marianne Steinbrecher 

2006
Événement sportif international à Porto Rico
Compétition de volley-ball à San Juan (Porto Rico)
Coupe panaméricaine de volley-ball féminin
Sport aux États-Unis en juin 2006
2006 à Porto Rico
Sport aux États-Unis en juillet 2006